ARS++ був розроблений у 2002 році для книги Нерозбавлене програмування показувати Програмування на основі ARS у контексті реального світу. ARS++ використовується в книзі для реалізації ++ усний перекладач і XML База даних Система. Навіть реалізація ARS++ C був використаний для демонстрації ARS-програмування .

В основному мову програмування Схема можна було б використовувати для цих демонстраційних програм, якби Scheme включав примітиви, що підтримують мережу програмування, програмування баз даних та ще кілька необхідних у цьому контексті.

Однак визначення мови програмування Scheme не включає ці примітиви, залишаючи це питання на розсуд розробників мови. Наслідком цього є те, що існує безліч реалізацій Scheme, і майже жодна з них не охоплює всі сфери, необхідні для реальних прикладних програм. Це історичне тло, яке започаткувало розвиток ARS++.

Освітні мови програмування